Municipio de Shoal Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shoal Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Shoal Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Shoal Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bond.
 Municipio de Shoal Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.